Nom  :
Robert Dreyfus (écrivain) (1873-1939), écrivain français, ami de Marcel Proust
Robert Dreyfus (rabbin) (1913-2002), rabbin français
 Famille Louis-Dreyfus :
Robert Louis-Dreyfus (1946-2009), homme d'affaires suisse d'origine française
 Voir aussi :
Robert Dreyfuss, journaliste et essayiste américain